Berkach ist der Name

 eines Ortsteils der Gemeinde Grabfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen, siehe Berkach (Grabfeld)
 eines Ortsteils von Groß-Gerau, siehe Berkach (Hessen)
 eines Ortsteils von Ehingen (Donau)